rutwica – rodzaj roślin z rodziny bobowatych
 Rutwica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz
 Rutwica – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz
 Rutwica – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz